Das Virginia Slims of California 1991 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 4. bis zum 10. November 1991 statt. Das Finale bestritten wie schon im Vorjahr Martina Navratilova und Monica Seles, welches Navrátilová in drei Sätzen für sich entscheiden konnte. Im Doppel waren Patty Fendick und Gigi Fernández siegreich.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Oakland